Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1986 disputat al circuit d'Hungaroring el 10 d'agost del 1986.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 29. 450

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 31. 001 (a la volta 73)

Referències 
 

Hongria
1986